A Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas (SEPLAN/AM) é uma secretaria de Estado do Governo do Estado do Amazonas, criada em 2003 com a missão de traçar as ações estratégicas e de fomento do crescimento sócio-econômico do Estado, orientada pelos valores da transparência, do respeito e bons serviços. Atualmente, a SEPLAN é comandada pelo Secretário de Estado AIRTON ÂNGELO CLAUDINO e pelo Secretário Executivo RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO.

O regimento interno da SEPLAN é regulamentado pela Lei delegada N.º 09, de 7 de julho de 2005.

Órgãos vinculados 

 Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA
 Instituto de Pesos e Medidas – IPEM
 Agência de Fomento do Estado do Amazonas
 Empresa Estadual de Turismo
 Processamento de Dados do Amazonas
 Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas

Ligações externas 
 Site oficial

Planejamento e Desenvolvimento Econômico